Роджер Федерер — победитель соревнований.

3-кратный действующий чемпион Новак Джокович защищал свои титулы, но уступил в полуфинале.

Посев 

  Новак Джокович (Полуфинал)
  'Роджер Федерер (Титул)
  Энди Маррей (Финал)  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)''

<ol start="5">
 Томаш Бердых (Четвертьфинал)
 Марди Фиш (Второй раунд)
 Янко Типсаревич (Четвертьфинал)
 Хуан Мартин Дель Потро (Полуфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Теннисный чемпионат Дубая 2012